Luigi Gonzaga può essere il nome di:

Luigi I Gonzaga (o Ludovico I Gonzaga) (1268-1360) – primo capitano del popolo di Mantova e vicario imperiale
Luigi II Gonzaga (o Ludovico II Gonzaga) (1334-1382) - terzo capitano del popolo di Mantova
Luigi III Gonzaga (o Ludovico III Gonzaga) (1412-1478) - secondo marchese di Mantova
Luigi Gonzaga (?-1440) – figlio di Filippino Gonzaga, della linea dei Nobili Gonzaga
Luigi (Alessandro) Gonzaga (1494-1549) – marchese di Castel Goffredo e capostipite dei "Gonzaga di Castel Goffredo"
Luigi I Gonzaga (?-1549) – figlio di Giampietro Gonzaga di Palazzolo
Luigi Gonzaga "Rodomonte" (1500-1532) – signore di Casalmaggiore e Sabbioneta; uno dei capitani di guerra che attuarono il sacco di Roma
Luigi Gonzaga (1550 ca.-?) – figlio naturale di Alfonso Gonzaga, avuto da Isabella Caravazale
Luigi Gonzaga (?-1549) – figlio di Giampietro Gonzaga di Palazzolo
Luigi Gonzaga (1538-1570) – figlio di Rodolfo Gonzaga, conte di Poviglio
Luigi Gonzaga-Nevers (1539-1595) – figlio di Federico II Gonzaga
Luigi Gonzaga (1566-1580) – figlio di Vespasiano I Gonzaga duca di Sabbioneta
Luigi Gonzaga (?-1590) – figlio di Silvio Gonzaga, della linea dei Nobili Gonzaga
San Luigi Gonzaga (1568-1591) – gesuita e santo della chiesa cattolica
Luigi Gonzaga (?-1605) – figlio naturale di Francesco IV Gonzaga
Luigi Gonzaga (?-1626) – primo marchese di Palazzolo
Ludovico (Luigi) Gonzaga (1587-1633) – vescovo di Alba
Luigi Gonzaga (1599-1660) – figlio di Ferrante Gonzaga di Gazzuolo e di Isabella Gonzaga di Novellara, sposò Isabella d'Arenberg (1615-1677)
Luigi Gonzaga (1611-1636) – figlio di Francesco Gonzaga
Luigi Gonzaga (1650-1720) – figlio di Carlo Gonzaga, religioso
Luigi II Gonzaga (1680-1746) – figlio di Ferdinando II Gonzaga e pretendente al Principato di Castiglione
Luigi III Gonzaga (1745-1819) – pretendente sul principato di Castiglione

Pagine correlate 
Ludovico Gonzaga